Le qualificazioni del singolare  maschile del Medibank International 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Benjamin Becker (Inserito nel tabellone principale)
  Michael Berrer (secondo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)
  Tobias Kamke (ritirato)

 Łukasz Kubot (ultimo turno) 
 Eduardo Schwank (primo turno)
 Dudi Sela (primo turno)
 Igor' Andreev (qualificato)

Qualificati 

  Chris Guccione
  Bernard Tomić

  Frederico Gil
  Igor' Andreev

Tabellone

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2011
Medibank International Sydney 2011